Velika nagrada Švedske 1977 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 19. junija 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 72
| 1:46:56,4
| 8
| 9
|-
! 2
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 72
| + 8,449 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 72
| + 14,369 s
| 12
| 4
|-
! 4
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 72
| + 16,308 s
| 6
| 3
|-
! 5
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 72
| + 18,735 s
| 2
| 2
|-
! 6
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 72
| + 25,277 s
| 1
| 1
|-
! 7
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 72
| + 31,266 s
| 14
|  
|-
! 8
| 34
|  Jean-Pierre Jarier
| Penske-Ford
| 72
| + 1:04,567
| 17
|  
|-
! 9
| 16
|  Jackie Oliver
| Shadow-Ford
| 72
| + 1:22,479
| 16
|  
|-
! 10
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 71
| +1 krog
| 5
|  
|-
! 11
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 71
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 12
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 71
| +1 krog
| 3
|  
|-
! 13
| 24
|  Rupert Keegan
| Hesketh-Ford
| 71
| +1 krog
| 24
|  
|-
! 14
| 31
|  David Purley
| LEC-Ford
| 70
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 15
| 27
|  Patrick Nève
| March-Ford
| 69
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 16
| 25
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 68
| +4 krogi
| 23
|  
|-
! 17
| 17
|  Alan Jones
| Shadow-Ford
| 67
| +5 krogov
| 11
|  
|-
! 18
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 66
| +6 krogov
| 18
|  
|-
! 19
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 64
| Obesa
| 7
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 61
| Prenos
| 21
|  
|-
! Ods
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 52
| Pritisk goriva
| 13
|  
|-
! Ods
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 47
| Obnašanje
| 15
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 29
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 7
| Vžig
| 10
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Emilio de Villota
| McLaren-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Larry Perkins
| Surtees-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Boy Hayje
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 39
|  Hector Rebaque
| Hesketh-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Conny Andersson
| BRM
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Mikko Kozarowitzky
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Mario Andretti 1'27.607

Formula 1 sezona 1977
1977